La Rue-Saint-Pierre ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 La Rue-Saint-Pierre (Oise)
 La Rue-Saint-Pierre (Seine-Maritime)